De Francesco ist der Familienname von: 

* Alessandro De Francesco (* 1981), italienischer Poet, Theoretiker und Klangkünstler
 Grete De Francesco (1893–1945), deutschsprachige Schriftstellerin